Lunxhëria heißen:

 Lunxhëria-Berg, Bergzug in Südalbanien
 Lunxhëria (Region), Kulturlandschaft im südalbanischen Qark Gjirokastra am Westhang des gleichnamigen Berges
 Lunxhëria, ehemalige Komuna (Gemeinde) in der Region Lunxhëria, heute Teil der Bashkia Gjirokastra

 Lunxhëria-Ziege, eine Ziegenrasse aus Südalbanien